The Goat (1917) — com Oliver Hardy, dirigido por Arvid E. Gillstrom
The Goat (1918) —  dirigido por Donald Crisp
Goats — de 2021, dirigido por Christopher Neil

Ver também
Goat Simulator — jogo da Coffee Stain Studios lançado em 2014

Desambiguações de cinema